Jijel és el nom d'una ciutat d'Algèria coneguda antigament en català com a Gíger i en àrab transliterat al francès com a Djidjelli 
 Província de Jijel a Algèria.